Effenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Effenberger (* 1942), deutscher Christlicher Archäologe und byzantinischer Kunsthistoriker
 Bernd Fffenberger (* 1981), Studium an der Münchner HFF, deutscher Kameramann
 Elisabeth Effenberger (1921–2008), österreichische Kulturjournalistin und Autorin
 Franz Effenberger (* 1930), deutscher Chemiker
 Günther Effenberger (* 1947), österreichischer Journalist, Schriftsteller und Verleger.
 Gustav Effenberger (1868–1947), deutscher Feuerwehrfachmann, hannoverscher Branddirektor und Schriftsteller

 Hermann Effenberger (1842–1910), deutscher Maler
 Herta Silvia Effenberger (* 1954), österreichische Mineralogin und Kristallographin
 Karlheinz Effenberger (1928–2009), deutscher Maler und Grafiker 
 Marcel Effenberger (* 1983), deutscher Handballspieler
 Michael Effenberger, deutscher Regisseur
 Neslihan Asutay-Effenberger (* 1959), türkische Byzantinische Kunsthistorikerin
 Peter Effenberger (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Theo Effenberger (1882–1968), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Vratislav Effenberger (1923–1986), tschechischer Literaturtheoretiker
 Werner Effenberger (* 1918), deutscher General des Heeres der Bundeswehr
 Wolfgang Effenberger (* 1946), Offizier der Bundeswehr, Politologe und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Effenberg